Ctesibi d'Alexandria, inventor grec de l'Egipte Ptolemaic
 Ctesibi de Calcis, filòsof cínic de l'antiga Grècia
 Ctesibi, historiador de l'antiga Grècia